Nieuw Wereldtijdschrift - Vlaams literair tijdschrift
 New World Telecom - telecomaanbieder
 NWT Magazine - tijdschrift (voorheen "Natuurwetenschap en Techniek", dáárvoor "Natuur & Techniek")
 Northwest Territories, een territorium van Canada